High Ground steht für:

 High Ground (2020), ein australischer Western und Action-Thriller von Stephen Johnson aus dem Jahr 2020
 High Ground (Dokumentarfilm), ein Dokumentarfilm von Michael Brown aus dem Jahr 2012
 The High Ground, ein Veteranen-Gedenkpark westlich von Neillsville, Wisconsin